Panagrolaimus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Panagrolaimus i familjen Pangrolaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Panagrolaimidae.

Panagrolaimus är enda släktet i familjen Pangrolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Panagrolaimus